Karten kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karten (vid Lövö, Kimitoön), Åboland, 
 Karten (sydväst om Vänö, Kimitoön), Åboland,

Se även
Kartena (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar